Szántó Gábor
 Szántó Gábor (1882–1957) jugoszláviai magyar orvos, politikus, országgyűlési képviselő 
 Szántó Gábor (1941–2009) újságíró, költő, író
 Szántó Gábor (1958) labdarúgó
 Szántó Gábor (?) gyártásvezető
 Szántó Gábor (?) gitáros

hasonló nevűek
 Szántó Gábor András (?) irodalomtörténész, műfordító
 Szántó T. Gábor (1966) író, költő, szerkesztő, főszerkesztő (Szombat)